

Astronomie 

Propus est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 η Geminorum ;
 ι Geminorum ;
 1 Geminorum.

Informatique 

Propus est la déclinaison quad-core des Athlons dérivés des Phenom II.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire